Demestichas ist der Familienname folgender Personen:

 Ioannis Demestichas (Kapetan Nikiforos; 1882–1960), griechischer Marineoffizier, Leichtathlet und Politiker 
 Panagiotis Demestichas (1885–1960), griechischer Generalleutnant und Politiker